Воландрі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2010).

2013 року Кле і Воландрі було об'єднано в новий муніципалітет Кле-Валь-д'Анжу.

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 125 км на схід від Нанта, 45 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 320,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Воландрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Воландрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара